Најпознатији светски математичари су:

А 
 Абрахам де Моавр
 Абу Џафар Мухамед Ибн Муса Ал Хорезми
 Адријан-Мари Лежандр
 Алан Тјуринг
 Александар-Теофил Вандермонд
 Алонзо Черч
 Алфред Вајтхед
 Алфред Тарски
 Анатолиј Тимофејевич Фоменко
 Андреј Марков
 Анри Поенкаре
 Аполоније
 Аренд Хејтинг
 Аристотел
 Архимед
 Аугуст Фердинанд Мебијус

Б 
 Баскара II
 Беноа Манделброт
 Бертранд Расел
 Бернхард Риман
 Блез Паскал
 Бернард Болцано
 Брамагупта
 Брук Тејлор

В 
 Вацлав Сјерпињски
 Виктор Буњаковски
 Виктор Д'Онт
 Вилијам Џорџ Хорнер
 Вилхелм Акерман
 Виљем Роуен Хамилтон

Г 
 Габријел Крамер
 Гаспар Гистав Кориолис
 Гастон Жулија
 Георг Кантор
 Гијом де Лопитал
 Готлоб Фреге
 Годфри Харолд Харди
 Готфрид Вилхелм фон Лајбниц

Д 
 Давид Хилберт
 Данијел Бернули
 Диофант
 Драгослав Митриновић

Ђ 
 Ђерђ Поја
 Ђироламо Кардано
 Ђузепе Пеано

Е 
 Еварист Галоа
 Едуард Хајне
 Ендру Вајлс
 Ератостен
 Етјен-Луј Малус
 Етјен Безу
 Еуклид

Ж 
 Жак Адамар
 Жак Ербран
 Жан Гастон Дарбу
 Жан ле Рон Даламбер
 Жозеф Лиувил
 Жозеф Луј Лагранж
 Жозеф Фурије

З 
Зенон

И 
 Исак Њутн

Ј 
 
 Јакоб Бернули
 Јакопо Рикати
 Јан Лукашијевич
 Јанош Бољај
 Јохан Бернули
 Јохан Јенсен
 Јулијус Петерсен
 Јуриј Вега

К 
 Камиј Жордан
 Карл Барт
 Карл Вајерштрас
 Карл Густав Јакоб Јакоби
 Карл Фридрих Гаус
 Каспар Весел
 Клод Клеро
 Колин Маклорен
 Кристијан Доплер
 Кристијан Хајгенс
 Курт Гедел

Л 
 Леонард Ојлер
 Леонардо Пизано Фибоначи
 Леополд Кронекер
 Лудолф ван Цојлен
 Лујцен Брауер

Љ

М 
 Марија Гаетана Ањези
 Марин Мерсен
 Марк Антоан Парсевал
 Маршал Харви Стоун
 Менелај
 Мишел Рол
 Мухамед Ал Хорезми

Н 
 Нилс Абел
 Николо Фонтана Тартаља
 Николај Иванович Лобачевски

О 
 Омар Хајам
 Огистен Луи Коши

П 
 Папос
 Пал Ердеш
 Паул Алберт Гордан
 Пафнути Чебишев
 Питагора
 Пјер Алфонс Лоран
 Пјер Симон Лаплас
 Пјер Фату
 Пјер Ферма
 Пјер Фредерик Сарус
 Пол Пјер Леви
 Поул Хегард

Р 
 Рене Декарт
 Рене Том
 Рихард Дедекинд
 Ричард Хаминг

С 
 Соња Коваљевска
 Софус Ли

Т 
 Талес из Милета
 Томас Бајес
 Томас Финке
 Торалф Сколем

У

Ф 
 Феликс Клајн
 Феликс Хаусдорф
 Франсоа Вијет

Х 
 Харалд Бор
 Хелг Кох
 Херман Минковски
 Херман Шварц
 Херон
 Хипатија

Ц

Ч 
 Чарлс Латвиџ Доџсон

Ћ

Џ 
 Џон Вен
 Џон Ензор Литлвуд
 Џон Непер
 Џон фон Нојман
 Џорџ Бул

Ш 
 Шарл Емил Пикар
 Шарл Ермит
 Шипионе дел Феро
 Шринваса Рамануџан

Види још 
 Списак српских математичара

Спољашње везе 

Математичари